IOPS steht als Abkürzung für:

 Input/Output operations Per Second, ein Computer-Benchmark
 International Organization for a Participatory Society, internationale Organisation für eine partizipatorische Gesellschaft

Iops ist der Name von:
 Iops, ein griechischer Held, siehe Lelex (König von Sparta)

Abkürzung